Фёдор Миха́йлович Шестако́в (1787—1836) — русский архитектор, академик Императорской Академии художеств, один из крупнейших архитекторов Москвы первой трети XIX века, мастер московского ампира.

Биография 
Происходил из вольноотпущенных крестьян А. С. Тутолминой. Брат архитектора А. М. Шестакова. В 1809—1813 годах служил в Московской управе благочиния.

В 1813—1834 годах работал в Комиссии для строений в Москве (вначале архитекторским помощником, с 1825 года — архитектором). В 1819—1821 годах производил строительство Сенатской типографии на Театральной площади (по проекту А. Ф. Элькинского). Звание архитектора получил в 1822 году, звание академика в 1825 году; проектировал жилые дома в Москве в соответствии с «образцовыми» проектами в стиле классицизма. После разделения Москвы на пять участков в 1824 году наблюдал за Первым участком (Хамовническая, Новинская, Пречистенская, Арбатская и Тверская части), продолжая проектировать классицистические фасады. В 1825 году вместе с О. И. Бове «свидетельствовал» отделку Петровского театра, перестройку Екатерининского дворца. Возвёл ряд церквей и ярусных колоколен в стиле ампир. В 1832—1835 годах строил здание Провиантских складов по проекту В. П. Стасова.

Как начальник 1-го разряда Комиссии строений Москвы в 1832 году принимал участие в создании «Архитектурного альбома геометрических фасадов зданий Москвы» (ему принадлежат два листа: Успенский собор в Кремле и церковь Климента папы Римского на Пятницкой улице). С 1834 года работал архитектором Московской казённой палаты.

Похоронен на Калитниковском кладбище.

Вдова Ф. М. Шестакова в 1844 году вышла замуж за архитектора А. Г. Григорьева, который был близок семье Шестаковых (первой женой Григорьева была сестра братьев Шестаковых).

Постройки 
 Ограда Александровского сада (1819—1822, Москва, часть, расположенная вдоль Манежной улицы);
 Церковь Михаила Архангела (1820—1833, Коломна, Гражданская улица, 71);
 Северный придел Успенского собора (1822—1823, Дмитров, Историческая площадь, 11);
 Придел церкви Николая Чудотворца в Голутвине (1823, Москва, Первый Голутвинский переулок, 14);
 Церковь Иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость (1823—1836, с. Ивановское Дмитровского района Московской области);
 Колокольня церкви Троицы в Вишняках, совместно с Н. И. Козловским (1824—1826, Москва, Пятницкая улица, 51);
 Жилой дом В. А. Глебовой (1826—1828, Москва, Колымажный переулок, 4);
 Перестройка Петровских казарм (1827, Москва, Улица Петровка, 38);
 Трапезная церкви Иоанна Предтечи за Пресней (1828, Москва, Малый Предтеченский переулок, 2);
 Фасад дома П. П. Бекетова (1828, Москва);
 Провиантские склады, совместно с В. П. Стасовым (1829—1831, Москва, Зубовский бульвар, 2);
 Фасад дома Дурново (1830, Москва);
 Придел церкви Григория Неокесарийского, совместно с Н. И. Козловским и В. А. Балашовым (1830—1834, Москва, Большая Полянка, 29а);
 Церковь Троицы на Пятницком кладбище (1830—1835, Москва);
 Колокольня и трапезная церкви Благовещения на Бережках (1831, Москва, Ростовская набережная, перед домом 5), разрушена в 1960 году;
 Церковь Сошествия Святого Духа на Даниловском кладбище (1832, Москва, Духовской переулок, 1);
 Храм Воскресения Словущего в Даниловской слободе (1832—1837, Москва, Большой Староданиловский переулок, 3);
 Трапезная и колокольня церкви Николая Чудотворца в Толмачах (1833—1834, Москва, Малый Толмачёвский переулок, 9);
 Проект перестройки Никольского собора в Серпухове, совместно с И. Т. Таманским;
 Церковь Воздвижения Честного Креста Господня, совместно с Д. Ф. Борисовым (1834, с. Воздвиженское Сергиево-Посадского района Московской области);
 Фасад дома А. И. Остермана-Толстого (1834, Москва);
 Фасад Сущёвской части (1834, Москва,);
 Перестройка церкви Сергия в Рогожской (1835, Николоямская улица, 59);
 Церковь «Большое Вознесение» у Никитских ворот (1830-е, Москва, Большая Никитская улица, 36).
Дом-усадьба Зимина ( город Коломна 1830 г.)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Архитекторы Российской империи
Архитекторы Москвы
Похороненные на Калитниковском кладбище
Архитекторы Дмитрова
Архитекторы Коломны